Ёлки:

Населённые пункты 
 Ёлки — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Ёлки — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Ёлки — посёлок в Починковском районе Смоленской области.

Кинематограф 
 «Ёлки» — серия фильмов.
 «Ёлки» — киноальманах продюсера Тимура Бекмамбетова (2010), первая часть серии новогодних фильмов.
 Ёлки 2 (2011)
 Ёлки 3 (2013)
 Ёлки 1914 (2014)
 Ёлки 5 (2016)
 Ёлки новые (2017)
 Ёлки последние (2018)
 Ёлки 8 (2021)
 Ёлки 9 (2022)
 Ёлки лохматые (спин-офф) — семейный фильм Максима Свешникова (2015).

См. также 
 «Ёлки-палки!» — фильм Сергея Никоненко по мотивам рассказов Василия Шукшина (СССР, 1988).
 «Ёлки-палки» — российская сеть ресторанов домашней кухни.
 Ёлка (значения)